Fetsis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexios Fetsis, griechischer Sportschütze
 Angelos Fetsis (1878–1896), griechischer Leichtathlet